Ebenfelde ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen
 Gębarzewko (ehemals Ebenfelde im Landkreis Gnesen, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Czerniejewo
 Gościejewko (ehemals Ebenfelde im Landkreis Obernick (Warthe), Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Ryczywół (Oborniki)
 Pisanica (ehemals Ebenfelde im Landkreis Lyck, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Strzegowa (ehemals Ebenfelde im Landkreis Ostrowo, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Nowe Skalmierzyce